Chapadinha kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Chapadinha (ort), Maranhão, 
 Chapadinha (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar